Scruggs ist der Familienname folgender Personen:

 Earl Scruggs (1924–2012), US-amerikanischer Musiker
 Rodney Scruggs (* 1983), deutscher Basketballspieler